Dorothea von Braunschweig-Lüneburg ist der Name folgender Personen:
 Dorothea von Dänemark (1546–1617), Prinzessin von Dänemark und durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Lüneburg
 Dorothea von Braunschweig-Lüneburg (1570–1640), Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg und durch Heirat Herzogin von Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld
 Dorothea Sophie von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1636–1689), durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Lüneburg

siehe auch:
 Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg (1666–1726), durch Heirat Kurprinzessin von Braunschweig-Lüneburg und ab 1714 de jure Königin von Großbritannien; Prinzessin von Ahlden 
 Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg (1687–1757), siehe Sophie Dorothea von Hannover